Lood(II)acetaat
 Lood(IV)acetaat